Heraclèon de Síria, petita ciutat de l'antiga Síria.
 Heraclèon Tàuric, petita colònia grega del Quersonès Tàuric.

Vegeu també
 Heracleion, per la ciutat de l'Antic Egipte.